Mateew bzw. Mateewa ist der Familienname von

 Dragomir Mateew (1902–1971), bulgarischer Arzt und Physiologe
 Ewgeni Mateew (1920–1997), bulgarischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Geno Mateew, bulgarischer Fußballer
 Matej Mateew († 2010), bulgarische Politiker und Physiker
 Wenelina Wenewa-Mateewa (* 1974), bulgarische Hochspringerin

Siehe auch:
 Pawel Matew (1924–2006), bulgarischer Politiker und Dichter